Такси́:
 Такси — средство общественного транспорта, обычно автомобиль, используемый для перевозки пассажиров и грузов в любую указанную точку с оплатой проезда машины по счётчику — таксометру.
 «Такси» — американский комедийный телесериал, выходивший в 1978—1983 годы.
 Такси (серия фильмов):
 «Такси» — французская комедия 1998 года.
 «Такси 2» — вторая часть «Такси», вышедшая на экраны в 2000 году.
 «Такси 3» — третья часть «Такси», вышедшая на экраны в 2003 году.
 «Такси 4» — четвёртая часть «Такси», вышедшая на экраны в 2007 году.
 «Такси 5» — пятая часть «Такси», вышедшая на экраны в 2018 году.
 «Такси 2» — игра по второму фильму.
 «Такси 3» — игра по третьему фильму.
 «Такси» — иранский драматический фильм 2015 года.
 «Такси» — телепрограмма канала ТНТ.